

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowyuch
 Świniary – część miasta Pakość
 Świniary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz 
 Świniary – przysiółek  wsi Nowa Wieś Goszczańska w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Świniary – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna 
 Świniary – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie 
 Świniary – część wsi Malewo w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Świniary – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia 
 Świniary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice 
 Świniary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała 
 Świniary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mokobody 
 Świniary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój 
 Świniary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko

Inne 
 Świniary – osiedle miasta Wrocław

Zobacz też 
 Chabowo-Świniary
 Świniary Małe
 Świniary Nowe
 Świniary Stare
 Świniary Wielkie